Tisza Bea (1962) magyar bábművész
 Tisza Bea (1973) magyar dzsesszénekesnő